Dit is een  lijst van Israëlische ministers van Justitie.

Ministers van Justitie van Israël (1948–heden) 

 
Justitie
Israëlische